179 км, 179-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 179 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 787710.
 179 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 595838.
 179 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 234634.
 179 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 041551.
 179 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 047666.